L'édition 2001 du tournoi d'Indianapolis s'est déroulée du 13 au  sur dur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indianapolis

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Indianapolis
ATP 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en août 2001